Adam Danielewicz (1843–1935) – polski demograf i statystyk
 Dorota Danielewicz-Kerski (ur. 1964) – polska slawistka, dziennikarka i pisarka
 Gabriela Danielewicz (ur. 1939) − dziennikarka, pisarka, dokumentalistka dziejów gdańskich Polaków
 Herszełe Danielewicz (1882–1942) – polski poeta ludowy, publicysta i folklorysta narodowości żydowskiej, tworzący w języku jidysz,
 Irena Danielewicz-Ferchmin − polski fizyk, dr hab.
 Jerzy Danielewicz (1921–1997)– polski historyk, prof. dr hab. nauk humanistycznych 
 Jerzy Danielewicz (ur. 1947) – polski filolog klasyczny, literaturoznawca-hellenista, tłumacz poezji i prozy greckiej oraz poezji łacińskiej i niemieckiej, prof. dr hab.
 Józef Danielewicz (1880–1941) – polski włókniarz, działacz PPS, członek Rady Miejskiej w Łodzi, senator II kadencji II RP
 Krzysztof Danielewicz (ur. 1991) – polski piłkarz
 Leon Danielewicz (1878–1970) – polski ogrodnik i planista 
 Marcin Danielewicz (ur. 1976) – polski piłkarz